Båstad (gemeente) in Zweden
 Båstad (plaats), grootste plaats in deze gemeente